

Botanica 
 Juncus – genere di piante della famiglia delle Juncaceae

Persone 
 Eraldo Giunchi (1906-1956) – attore italiano 
 Lea Giunchi (1884-1938) – attrice italiana
 Leo Giunchi (1896-1967) – pugile italiano
 Luca Giunchi (1967) – calciatore italiano